Puchar Europy w skeletonie 2013/2014 – kolejna edycja tej imprezy. Cykl rozpoczął się w Altenbergu 18 listopada 2013 roku, a zakończył się 19 stycznia 2014 roku w Sankt Moritz.

Zawody wygrali reprezentanci niemiec Anna Fernstädt i Dominic Rady.

Kalendarz Pucharu Europy

Klasyfikacja

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 
 

2013 w skeletonie
2014 w skeletonie
Puchar Europy w skeletonie
2013 w Europie
2014 w Europie